Władcy

 Jan III (ok. 1060–po 1073) – książę Amalfi w 1073

 Jan III Dukas Watatzes (1192–1254) – cesarz nicejski 1222–1254
 Jan III (1244–1268) – margrabia Brandenburgii 1267–1268
 Jan III (1266/1272-1289) – książę Meklemburgii jako jeden z koregentów w latach 1287–1289
 Jan III Dobry (1284–1341) – książę Bretanii 1312–1341
 Jan III Wielki Komnen (1321/1322–1362) – cesarz Trapezuntu 1342–1344
 Jan III (1300-1355) – książę Brabancji i Limburgii od 1312
 Jan III (ok. 1366–1405) – książę oświęcimski 1375/76–1405
 Jan III (ok. 1373–1425) – książę-biskup Liège 1389–1418, książę Bawarii-Straubing 1417–1425
 Jan III (?–1438) – książę Meklemburgii-Stargard 1416–1438
 Jan III Pobożny (ok. 1425–1482/85) – książę głubczycki 1445/49–1482/85
 Jan III Pobożny (1502–1557) – król Portugalii 1521–1557
 Jan III Waza (1537–1592) – król Szwecji 1569–1592
 Jan III Sobieski (1629–1696) – król Polski 1674–1696
 Jan (III) Burbon (1822–1887) – pretendent do tronu Hiszpanii 1860–1868 i Francji 1883–1887
 Jan III (1797–?) – cesarz Etiopii 1840–1841, 1845, 1850–1851

 Duchowni
 Jan III – patriarcha Jerozolimy w latach 516–523
 Jan III (zm. 574) – papież 561–574
 Jan III Scholastyk (zm. 577) – patriarcha Konstantynopola 565–577
 Jan III (?-689) – patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Jan III(?-873) – syryjsko-prawosławny patriarcha Antiochii w latach 846–873 
 Jan III (?-1091) – metropolita kijowski od 1090 do 1091
 Jan III - duchowny katolicki kościoła maronickiego, w latach 1151-1154 patriarcha tego kościoła
 Jan III (XIV-XV w.) – duchowny katolicki, biskup serecki
 Jan III (ok. 1445-1511) – arcybiskup Bremy od 1497